"Drop It on Me"  () — это песня, записанная пуэрто-риканским певцом Рики Мартином, которая была включена в его десятый альбом Life (2005). В создании сингла принял участие Daddy Yankee.

Песня была продюсирована will.i.am из The Black Eyed Peas и Luny Tunes. Мартин исполнил её на Victoria's Secret Fashion Show в 2005 г.

Во время поездки в Иорданию в 2005 г. Мартин записал арабскую/спанглиш версию "Drop It on Me" и "Enta Omri" с арабской поп-звездой Шеб Мами.

Появление в чарте 
Это был второй американский сингл, который провалился в чарте Billboard Hot 100. Он достиг только двадцатой строки в Bubbling Under Hot 100 Singles и двадцать-третьей в Latin Pop Songs.

Форматы и трек-листы 
US promotional CD single
"Drop It on Me" (featuring [Daddy Yankee) – 3:54

Чарты

Примечания 

Песни Рики Мартина
Синглы Columbia Records